Сергей Ступин:
 Ступин, Сергей Владимирович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Ступин, Сергей Николаевич (1856 — после 1917) — курский предприниматель, член III Государственной думы от Курской губернии.